El Castillo de Pina de Montalgrao  es el conjunto de restos arquitectónicos de lo que antaño constituyó el Castillo de la localidad de Pina de Montalgrao, en la comarca del Alto Palancia, provincia de Castellón, España, que está catalogado como Bien de Interés Cultural por declaración genérica,  según consta en la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Generalidad Valenciana, con el código 12.07.090-004, no presentando anotación ministerial.

Historia
Se puede comprobar por documentación escrita que los orígenes de Pina de Montalgrao están en el siglo XIV, cuando en 1363 fue fundada por Juan Alonso de Jérica, por ello, los autores barajan dos posibilidades, o bien la zona había tenido poblamientos anteriores que se habían desmantelado, o bien realmente no había habido ninguna población antes del siglo XIV.

Pese a falta de documentación que lo acredite, la hipótesis más plausible es que realmente la zona hubiera sido despoblada por diferentes motivos y se repoblara en el siglo XIV, y en ese momento se desmantelara el castillo, utilizándose sus piedras como elementos constructivos del nuevo asentamiento. Por ello hay autores que consideran que el castillo debió tener origen árabe.

Descripción
En la actualidad del castillo no queda prácticamente nada, puede apreciarse lo que sería el perímetro del mismo así como parte de los muros de las murallas que lo rodeaban. Por el estudio de los restos se puede decir que la plata era rectangular y se trataba de un castillo de tipo montano.

Referencias

Pina de Montalgrao
Castillos de la provincia de Castellón
Fortificaciones de al-Ándalus